Ноймайр () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Ноймайр, Антон (1887—1954) — бургомистр Халлайна и Зальцбурга.
 Ноймайр, Зепп (род. 1932) — австрийский композитор.
 Ноймайр, Кармен (род. 1962) — баварская народная актриса.
 Ноймайр, Макс фон (1810—1881) — баварский политик.
 Ноймайр, Маркус (род. 1986) — германский футболист.
 Ноймайр, Мельхиор (1845—1890) — австрийский палеонтолог.
 Ноймайр, Франц (1697—1765) — германский католический богослов, иезуит, проповедник, драматург и писатель.

См. также 
 Ноймайер